Ехидо Тула има више значења:

 Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Тула, Ариба дел Парке Еколохико (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику